The Governess ist der Titel folgender Werke:

 The Governess, Originaltitel von Die Gouvernante (Redgrave), Ölgemälde von Richard Redgrave
 The Governess (Film), britischer Film von Sandra Goldbacher